Glenwood (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Glenwood (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Glenwood (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Glenwood (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Glenwood (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Glenwood (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Glenwood (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Glenwood City, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Glenwood Landing, concentració de població designada pel cens a l'estat de Nova York (EUA)
 Glenwood Springs, població dels Estats Units a l'estat de Colorado